Pucar ist der Familienname folgender Personen:

 Tomislav Pucar (* 1996), kroatischer Tischtennisspieler
 Đuro Pucar (1899–1979), jugoslawischer Politiker